Kaiserstraße 157 ist die Adresse folgender Gebäude:

 Kaiserstraße 157 in Bonn, siehe Liste der Baudenkmäler im Bonner Ortsteil Gronau
 Kaiserstraße 157 (Wuppertal)